Kiwi eller kivi kan syfta på:

 Kiwi – en frukt
 Kiwi – engelskt och maoriskt namn på en fågelfamilj från Nya Zeeland, se kivier
 Kiwi – ett ej nedsättande smeknamn för nyzeeländare och sådant som har med Nya Zeeland att göra, se Kiwiana
 Kiwi – en valuta som används i Nya Zeeland, se nyzeeländsk dollar
 Kiwi (dagligvarubutik) – en norsk matvarukedja
 Kiwi (musikgrupp) – en mongolisk musikgrupp
 Kiwimetoden – en metod för läsinlärning

Personer
 Aleksis Kivi (1834–1872), en finländsk författare